Serie A 2008-09 var den 77. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den fandt sted fra den 30. august 2008 til den 31. maj 2009. Ligaen blev vundet af Inter, som dermed forsvarede sin mesterskabstitel. 

Inter, Juventus og AC Milan kvalificerede sig med henholdsvis første-, anden- og tredjepladsen sig direkte til UEFA Champions League 2009-10, mens nr. 4, Fiorentina, fik adgang til playoff-kampene inden selve turneringen. Torino, Reggina og Lecce rykkede med de tre laveste placeringer ned i Serie B.

Stillingen

Målscorer 
Kilde: gazzetta.it 

25 mål
  Zlatan Ibrahimović (Internazionale)

24 mål
  Marco Di Vaio (Bologna)
  Diego Milito (Genoa)

19 mål
  Alberto Gilardino (Fiorentina)

16 mål
  Kaká (Milan)

15 mål
  Alexandre Pato (Milan)

14 mål
  Robert Acquafresca (Cagliari)
  Edinson Cavani (Palermo)
  Fabrizio Miccoli (Palermo)

13 mål
  Alessandro Del Piero (Juventus)
  Filippo Inzaghi (Milan)
  Adrian Mutu (Fiorentina)
  Sergio Pellissier (Chievo)
  Fabio Quagliarella (Udinese)
  Francesco Totti (Roma)
  Mauro Zárate (Lazio)

Eksterne henvisninger 
 Ligaens hjemmeside

Sæsoner i Serie A
Fodboldsæson 2008-09